Aleksander Nikolajevič Malcev (), ruski hokejist, * 20. april 1949, Kirovo-Čepeck, Kirovska oblast, Sovjetska zveza (danes Rusija).

Malcev je v sovjetski ligi igral celotno kariero za Dinamo Moskva, za katerega je odigral kar 530 prvenstvenih tekem. Za sovjetsko reprezentanco je nastopil na treh Olimpijskih igrah, na katerih je osvojil dve zlati in eno srebrno medaljo, in dvanajstih Svetovnih prvenstvih, na katerih je osvojil devet zlatih, dve srebrni in eno bronasto medaljo. Za reprezentanco je na 321-ih tekmah dosegel 213 golov, s čimer je najboljši strelec sovjetske reprezentance vseh časov.

Pregled hokejske kariere 
  
|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 67/68
|
| 23
| 9
| 2
| 11
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 68
|
| 5
| 6
| 2
| 8
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 68/69
|
| 42
| 26
|
| 26
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 69
|
| 5
| 13
| 4
| 17
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 69
|
| 10
| 5
| 6
| 11
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 69/70
|
| 42
| 32
|
| 32
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 70
|
| 10
| 15
| 6
| 21
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 70/71
|
| 37
| 36
| 20
| 56
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 71
|
| 10
| 10
| 6
| 16
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 71/72
|
| 26
| 20
| 11
| 31
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 72
|
| 10
| 10
| 12
| 22
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Olimpijske igre
| 72
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Summit Series
| 72
|
| 8
| 0
| 5
| 5
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 72/73
|
| 27
| 20
| 16
| 36
|
| 30
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 73
|
| 9
| 7
| 6
| 13
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 73/74
|
| 32
| 25
| 22
| 47
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 74
|
| 10
| 6
| 4
| 10
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Summit Series
| 74
|
| 8
| 4
| 0
| 4
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 74/75
|
| 32
| 18
| 16
| 34
|
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 75
|
| 10
| 8
| 6
| 14
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 75/76
|
| 29
| 28
| 19
| 47
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 76
|
| 5
| 3
| 3
| 6
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Kanadski pokal
| 76
|
| 5
| 3
| 4
| 7
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Olimpijske igre
| 76
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 76/77
|
| 33
| 31
| 27
| 58
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 77
|
| 8
| 1
| 9
| 10
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 77/78
|
| 24
| 17
| 12
| 29
|
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 78
|
| 10
| 5
| 8
| 13
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 78/79
|
| 8
| 2
| 3
| 5
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 79/80
|
| 36
| 11
| 28
| 39
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Olimpijske igre
| 80
|
| 7
| 6
| 4
| 10
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 80/81
|
| 38
| 14
| 28
| 42
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 81
|
| 8
| 6
| 7
| 13
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Kanadski pokal
| 81
|
| 4
| 1
| 1
| 2
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 81/82
|
| 37
| 19
| 22
| 41
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 82/83
|
| 32
| 14
| 15
| 29
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 83
|
| 8
| 1
| 3
| 4
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 83/84
|
| 32
| 7
| 15
| 22
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ujpesti TE
| Madžarska liga
| 89/90
|
| 13
| 8
| 12
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 693
| bgcolor="#7FFF00" | 447
| bgcolor="#7FFF00" | 364
| bgcolor="#7FFF00" | 811
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 192
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
|}

Sklici

Glej tudi 
 Seznam ruskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 
 

Živeči ljudje
Ruski hokejski desnokrilni napadalci
Olimpijski tekmovalci za Sovjetsko zvezo
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1972
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1976
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1980
Prejemniki zlatih olimpijskih medalj za Sovjetsko zvezo
Prejemniki srebrnih olimpijskih medalj za Sovjetsko zvezo
Sovjetski hokejski reprezentanti
Hokejisti Dinamo Moskva
Hokejisti Ujpesti TE
Sprejeti v Mednarodni hokejski hram slavnih
Sprejeti v Ruski hokejski hram slavnih
Nosilci reda časti Ruske federacije
Člani Državne Dume Ruske federacije
Ruski politiki